Herschel je priimek več osebnosti:
 Caroline Lucretia Herschel (1750—1848), angleška astronomka.
 John Frederick William Herschel (1792—1871), angleški astronom in matematik.
 Sir William Herschel (1738—1822), nemško-angleški glasbenik, skladatelj in astronom